Division marocaine peut désigner l'une des unités militaires suivantes :

 Division marocaine (ex-division de marche du Maroc), de 1914 à 1918, puis de 1919 à 1927 ;
  marocaine, entre 1918 et 1919, par changement de nom de la précédente ;
  marocaine, de 1918 à 1919 ;
  marocaine de marche, de 1925 à 1927 ;
  marocaine de marche, de 1925 à 1927 ;
  marocaine de marche, de 1925 à 1927 ;
  marocaine de marche en 1926 ;
  marocaine, de 1939 à 1940 ;
  marocaine, en 1939 ;
  marocaine, de 1939 à 1940 ;
  division de marche du Maroc (ou division de marche du Maroc), en 1942 et 1943 ;
  d'infanterie marocaine, de 1943 à 1946 ;
  marocaine motorisée, parfois  d'infanterie marocaine, en 1943 ;
  marocaine de montagne, de 1943 à 1946, par changement de nom de la précédente ;
  d'infanterie marocaine, en 1943.